Indonesië
 Sekotong Tengah (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied West-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Sekotong Tengah (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara